Глинище — хутор, входит в состав Раковской сельской территории городского округа «город Михайловка» Волгоградской области России. Население  человек ().

География 
Расположен в северо-западной части области, в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, на левом берегу реки Медведицы.

Абсолютная высота 86 метров над уровня моря.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, русские составляли 88 % из общей численности населения в 61 человек

Инфраструктура 
В советское время активно действовал лесхоз.

Транспорт 
Хутор связан автодорогой с хутором Сухов 2-й (выход к автодороге М6 «Каспий» — Раздоры).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Михайловка